Zatoka Królowej Charlotty (Queen Charlotte Bay) na Falklandach
 Zatoka Królowej Charlotty (Queen Charlotte Sound) w Kanadzie
 Zatoka Królowej Charlotty (Queen Charlotte Sound) w Nowej Zelandii